Колтаева — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Колтаева — деревня в Октябрьском районе Пермского края.
 Колтаева — деревня в Ачитском районе Свердловской области.